The Definitive Collection — альбом-компиляция 2001 года шведской группы ABBA, состоит из двух дисков: на первом присутствуют релизы 1972-79 годов («People Need Love» — «Does Your Mother Know»), на втором — синглы 1979-82 годов («Voulez-Vous» — «Under Attack»), причём все они расположены в хронологическом порядке. Исключением можно назвать дорожку «Thank You for the Music», которая, несмотря на то что она была записана ещё в 1977 году, была выпущена как сингл лишь в 1983 году, уже после распада группы. Она присутствует на втором диске вместе с двумя бонусными треками, ремиксами «Ring Ring» и «Voulez-Vous».

Об альбоме 
«The Definitive Collection» является единственной официальной компиляцией ABBA, включавшей все британские (а значит — и почти все международные) синглы группы с 1973 до 1983 года. Также были включены четыре «неофициальных» сингла ABBA: ремикс «Ring Ring» 1974 года, а также песни «Angeleyes», «Lay All Your Love On Me» and «Thank You For The Music».

The Definitive Collection заменила предшествующую компиляцию, The Singles: The First Ten Years, выпущенную ещё в 1982 году.

DVD под таким же названием, The Definitive Collection, был выпущен в 2002 году; на нём присутствуют все музыкальные клипы ABBA наряду с пятью дополнительными видео и фотогалереей.

Альбом вошёл под номером 179 в список 500 величайших альбомов всех времён журнала Rolling Stone.

Список композиций 
 Все песни написаны Андерссоном и Ульвеусом, если не указано другое.

Диск 1 
 «People Need Love» — 2:45
 «He Is Your Brother» — 3:18
 «Ring Ring» (Андерссон, Ульвеус, Нил Седака, Фил Коди) — 3:04
 «Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough)» (Стиг Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 2:53
 «Waterloo» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 2:47
 «Honey, Honey» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 2:55
 «So Long» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 3:05
 «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 3:16
 «SOS» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 3:20
 «Mamma Mia» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 3:32
 «Fernando» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 4:14
 «Dancing Queen» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 3:51
 «Money, Money, Money» — 3:05
 «Knowing Me, Knowing You» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 4:01
 «The Name of the Game» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 4:52
 «Take a Chance on Me» — 4:05
 «Eagle» — 4:27
 «Summer Night City» — 3:35
 «Chiquitita» — 5:24
 «Does Your Mother Know» — 3:13
 «Rock Me» — 3:08
 «Hasta Mañana» (Андерсон, Андерссон, Ульвеус) — 3:11

Диск 2 
 «Voulez-Vous» — 5:08
 «Angeleyes» — 4:19
 «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» — 4:50
 «I Have a Dream» — 4:42
 «The Winner Takes It All» — 4:56
 «Super Trouper» — 4:13
 «On and On and On» — 3:42
 «Lay All Your Love on Me» — 4:34
 «One Of Us» — 3:56
 «When All Is Said And Done» — 3:17
 «Head Over Heels» — 3:47
 «The Visitors» — 5:46
 «The Day Before You Came» — 5:51
 «Under Attack» — 3:47
 «Thank You for the Music» (Андерссон, Андерсон, Ульвеус) — 3:51
 «Ring Ring» (Андерсон, Ульвеус, Sedaka, Cody) (Ремикс для Великобритании, 1974) — 3:10
 «Voulez-Vous» (Extended Remix, 1979 US Promo) — 6:07

DVD 
 «Waterloo» — 2:47
 «Ring Ring» — 3:04
 «Mamma Mia» — 3:32
 «SOS» — 3:20
 «Bang-A-Boomerang» — 2:50
 «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» — 3:16
 «Fernando» — 4:14
 «Dancing Queen» — 3:51
 «Money, Money, Money» — 3:05
 «Knowing Me, Knowing You» — 4:01
 «That’s Me» — 3:16
 «The Name of the Game» — 4:52
 «Take a Chance on Me» — 4:05
 «Eagle» — 4:27
 «One Man, One Woman» — 4:37
 «Thank You for the Music» — 3:51
 «Summer Night City» — 3:35
 «Chiquitita» — 5:24
 «Does Your Mother Know» — 3:13
 «Voulez-Vous» — 5:08
 «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» — 4:50
 «On and On and On» — 3:42
 «The Winner Takes It All» — 4:56
 «Super Trouper» — 4:13
 «Happy New Year» — 4:23
 «When All Is Said And Done» — 3:17
 «One Of Us» — 3:56
 «Head Over Heels» — 3:47
 «The Day Before You Came» — 5:51
 «Under Attack» — 3:47
 «When I Kissed The Teacher» — 3:01
 «Estoy Sonando» (I Have A Dream) — 4:45
 «Felicidad» (Happy New Year) — 4:23
 «No Hay A Quien Culpar» (When All Is Said And Done) — 3:17
 «Dancing Queen» (Live at the Swedish Royal Opera)

Позиции в чартах и прочее 
 Чарты

 Сертификация

Примечания 

Сборники 2001 года
Альбомы ABBA
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Бенни Андерссоном
Альбомы, спродюсированные Бьорном Ульвеусом